IPSF steht als Abkürzung für:

 International Pharmaceutical Students’ Federation, die Internationale Vereinigung der Pharmaziestudierenden
 International Platform on Sustainable Finance, ein multilaterales Forum für den Dialog zwischen politischen Entscheidungsträgern

Abkürzung